Sers ist der Familienname folgender Personen:

 Gauvain Sers (* 1989), französischer Singer-Songwriter und Chansonnier

Sers bezeichnet:

 Sers (Charente), eine Gemeinde in der französischen Region Nouvelle-Aquitaine
 Sers (Hautes-Pyrénées), eine Gemeinde im französischen Département Hautes-Pyrénées
 Sers (Tunesien), eine Stadt im Gouvernement Kef in Tunesien
 Sers (Tianzhu) (赛什斯乡), eine Gemeinde im Autonomen Kreis Tianzhu der Tibeter in der chinesischen Provinz Gansu
 eine Abkürzung des Grußwortes Servus

SERS ist eine Abkürzung für:
 Surface Enhanced Raman Scattering (deutsch: „oberflächenverstärkte Raman-Streuung“), auch als Surface Enhanced Raman Spectroscopy bezeichnet, eine Spektroskopiemethode in der Chemie bzw. Physik

Siehe auch:

 Sert

Abkürzung